30 de Agosto steht für:

 30 de Agosto (Comoro), osttimoresische Aldeia im Suco Comoro, Gemeinde Dili
 30 de Agosto (Fuiloro), osttimoresische Aldeia im Suco Fuiloro, Gemeinde Lautém